Отрив () — кантон во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Дром.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Йонна.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Орн.
 Отрив () — коммуна во Франции, в департаменте Тарн и Гаронна.
 Отрив () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Невшатель.